Но́вый — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Новый — посёлок в Барановичском районе Брестской области.
 Новый — посёлок в Солигорском районе Минской области.
 Новый — посёлок в Узденском районе Минской области.

Казахстан 
 Новый — прежнее название села Косозен Илийского района Алматинской области.

Россия 
Адыгея
 Новый — посёлок в Гиагинском районе.
 Новый — посёлок в Тахтамукайском районе.

Алтайский край
 Новый — посёлок, Калманский район
 Новый — посёлок, Первомайский район
 Новый — поселок в Хабарском районе, упразднён в 1989 г.

Архангельская область
 Новый — посёлок в Виноградовском районе
 Новый — посёлок в Коношском районе.

Башкортостан
 Новый — село в Ермекеевском районе
 Новый — деревня в Иглинском районе.

Белгородская область
 Новый — Волоконовский район

Владимирская область

 Новый — посёлок в Ковровском районе
 Новый — Кольчугинский район
 Новый — Суздальский район

Волгоградская область
 Новый — Палласовский район

Вологодская область
 Новый — Кичменгско-Городецкий район
 Новый — Сокольский район

Еврейская автономная область
 Новый — село, Облученский район

Иркутская область
 Новый — Тайшетский район

Калмыкия
 Новый — Кетченеровский район
 Новый — Сарпинский район
 Новый — Черноземельский район

Калужская область
 Новый — посёлок в Думиничском районе.

Камчатский край
 Новый — посёлок в Елизовском районе.

Карачаево-Черкесия
 Новый — посёлок в Прикубанском районе

Кемеровская область
 Новый — упразднённый посёлок городского типа (позже сельский населённый пункт) в Кемеровском районе.
 Новый — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе.
 Новый — посёлок в Новокузнецком районе.
 Новый — посёлок в Таштагольском районе.

Кировская область
 Новый — Мурашинский район
 Новый — Советский район
 Новый — Сунский район

Коми
 Новый — Сысольский район

Костромская область
 Новый — Костромской район
 Новый — Поназыревский район

Краснодарский край
 Новый — посёлок, Абинский район
 Новый — посёлок, Белореченский район
 Новый — хутор, Динской район
 Новый — хутор, Прикубанский внутригородской округ города Краснодара
 Новый — хутор, Крымский район
 Новый — хутор, Павловский район
 Новый — хутор, Северский район
 Новый — хутор, Тимашевский район, Новоленинское сельское поселение
 Новый — посёлок, Тимашевский район, Поселковое сельское поселение

Красноярский край
 Новый — Дзержинский район

Ленинградская область
 Новый — посёлок в Сланцевском районе.
 Новый — посёлок в Тихвинском районе.

Липецкая область
 Новый — посёлок в Воловском районе.
 Новый — посёлок в Липецком районе.

Магаданская область
 Новый — Сусуманский район

Марий Эл
 Новый — Горномарийский район
 Новый — Медведевский район

Мордовия
 Новый — Старошайговский район

Московская область
 Новый — посёлок в городском округе Егорьевск
 Новый — посёлок в городском округе Красногорск
 Новый — посёлок в Сергиево-Посадском районе

Нижегородская область
 Новый — Ветлужский район

Оренбургская область
 Новый — посёлок, Кувандыкский район.
 Новый — посёлок, Сорочинский район.

Пермский край
 Новый — Александровский район
 Новый — Ильинский район
 Новый — Карагайский район
 Новый — Пермский район

Приморский край
 Новый — посёлок в Надеждинском районе.

Псковская область
 Новый — Куньинский район

Ростовская область
 Новый — посёлок в Азовском районе
 Новый — посёлок в Весёловском районе
 Новый — посёлок в Мартыновском районе

Саратовская область
 Новый — Ершовский район
 Новый — Перелюбский район
 Новый — Ровенский район

Свердловская область
 Новый — Камышловский район

Смоленская область
 Новый — село в Вяземском районе

Ставропольский край
 Новый — посёлок в Георгиевском районе

Тамбовская область
 Новый — Моршанский район

Татарстан
 Новый — Мамадышский район
 Новый — Тукаевский район

Тверская область
 Новый — Вышневолоцкий район
 Новый — Оленинский район
 Новый — Торопецкий район

Томская область
 Новый — посёлок в Первомайском районе

Тульская область
 Новый — Кимовский район
 Новый — Ленинский район
 Новый — Узловский район

Удмуртия
 Новый — посёлок в Воткинском районе.

Ульяновская область
 Новый — посёлок в Николаевском районе.

Челябинская область
 Новый — Брединский район
 Новый — Кизильский район
 Новый — Красноармейский район

Чувашия
 Новый — Канашский район

Якутия
 Новый — село в Мирнинском районе
 Новый — село в Томпонском улусе

Ярославская область
 Новый — Брейтовский район
 Новый — Гаврилов-Ямский район

Украина 
 Новый — посёлок в Перевальском районе Луганской области.
 Новый — посёлок в Дергачёвском районе Харьковской области.

Прочее 
 Новый — остров в составе архипелага Северная Земля.
 Новый — международный аэропорт Хабаровска.
 Новый, Карел (1890—1980) — чешский писатель, публицист, журналист, киносценарист, драматург, народный художник Чехословакии . Лауреат Государственной премии им. Клемента Готвальда.
 Новый, Олдржих (1899—1983) — чешский и чехословацкий актёр театра и кино, театральный режиссёр, сценарист, драматург, певец, педагог. Заслуженный артист Чехословакии.
 Новый, Рихард (род. 1937) — чехословацкий гребец.

См. также 
 Новая
 Новое
 Новенький
 Нью